

Aceasta este o listă de publicații din județul Gorj:

Stirile Olteniei
GORJ DOMINO
Stiri Gorj
Ziare Gorj
VOCEA OLTENIEI, https://www.vocea-olteniei.ro/

 Gorjeanul, http://www.gorjeanul.ro
 Graiu' Gorjului, http://www.graiu-gorjului.ro 
 Informația Gorjului, http://www.informatiagorjului.ro
 Impact, http://www.ziarulimpact.ro
 Jurnalul de Sud-Vest, http://www.jsv.ro 
 Lupta în Gorj, http://www.luptaingorj.ro 
 Pandurul, http://www.pandurul.ro
 Scandal de Gorj, http://www.scandaldegorj.ro
 Timpul de Gorj, http://www.timpulgj.ro 
 Vertical, http://www.verticalonline.ro
 Viața în Gorj, http://www.viataingorj.ro 
 Ziarul Gorjului, http://www.ziarulgorjului.ro
 Gazeta de Mâine, http://www.gazetademaine.ro
 Biz Magazin, https://www.bizmagazin.ro - lansată pe 18 iunie 2007

Publicitate, anunțuri 
 tgjiu.ro
 Prețul zilei, http://www.pzonline.ro

Publicații online 
 http://www.in-gorj.ro
 http://www.gorjnews.ro
 http://www.gorjexclusiv.ro

Televiziuni 
 Acces TV, http://www.accestv.ro 
 Gorj TV, http://www.gorjtv.ro
 Târgu Jiu TV

Posturi radio 
 Radio Accent, http://www.radioaccent.ro
 Radio Infinit, http://www.radioinfinit.ro
 Radio Omega, http://www.radioomega.ro

Publicații din perioada comunistă 
 Gazeta Gorjului

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Gorj
Publicații